Ellidshøj (plaats), plaats in Denemarken
 Ellidshøj (parochie), parochie in Denemarken